Substantivität steht für:
 Substantivität (Arzneimittel), Vermögen eines Medikamentes oder einer Wirksubstanz, am Wirkort über längere Zeit verfügbar zu sein
 Substantivität (Textilchemie), Neigung eines Farbstoffes, ohne Zuhilfenahme anderer Stoffe auf die zu färbende Faser aufzuziehen